Balfe ist der Familienname folgender Personen:

 Caitriona Balfe (* 1979), irisches Model und Schauspielerin
 Harry Balfe (1860–1944), US-amerikanischer Unternehmer und Rancher
 Lorne Balfe (* 1976), schottischer Filmkomponist
 Michael William Balfe (1808–1870),  irischer Komponist, Violinist, Opernsänger und Dirigent
 Richard Balfe (* 1944), britischer Politiker
 Veronica „Rocky“ Balfe (1913–2000), US-amerikanische Sportschützin und Schauspielerin, Ehefrau von Gary Cooper